Osoby o nazwisku Okamura:

 Akemi Okamura – japońska seiyū i aktorka dubbingowa
 Sōta Okamura – japoński skoczek narciarski
 Tomio Okamura – czeski przedsiębiorca
 Gerald Okamura – amerykański aktor